Nongoma bezeichnet:

 Nongoma (KwaZulu-Natal), eine südafrikanische Stadt und Verwaltungssitz der gleichnamigen Gemeinde
 Nongoma (Gemeinde), eine Gemeinde im südafrikanischen Distrikt Zululand
 (1367) Nongoma, einen Asteroiden